L'US Open masculin 2010 est l'édition 2010 de l'US Open qui se déroule à Chicago du  au . En l'absence des principaux joueurs australiens et anglais engagés aux Jeux du Commonwealth ainsi que de Grégory Gaultier, Ramy Ashour et Amr Shabana sur blessure, Wael El Hindi gagne son seul titre majeur, en battant Laurens Jan Anjema en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open féminin 2010
 Saison 2010 de la PSA

Liens externes 

Masculin 2010
Squash en 2010
Sport en Pennsylvanie en 2010
Sport aux États-Unis en septembre 2010
Sport aux États-Unis en octobre 2010
Compétition de squash à Chicago